Sinotyrannus ("chinesischer Tyrann") war eine Gattung großer tyrannosauroider Dinosaurier aus der Unterkreide von China. Die einzig bekannte Art Sinotyrannus kazuoensis wurde 2009 von Ji et al. erstbeschrieben.

Merkmale 
Der Holotyp von Sinotyrannus ist nur fragmentarisch erhalten. Überliefert sind der vordere Teil des Schädels und des Unterkiefers, drei Rückenwirbel, einige Rippen, ein unvollständiges Darmbein, Teile der Hand sowie einige weitere unvollständige Knochen. Der komplette Schädel war wohl etwa einen Meter lang, die Länge des gesamten Tieres schätzen Ji et al. auf neun bis zehn Meter. Damit war Sinotyrannus deutlich größer als andere Proceratosauriden und etwa so lang wie die späteren Tyrannosauriden der Oberkreide.  Andere Schätzungen belaufen sich dagegen auf etwa sechs Meter, womit Sinotyrannus aber trotzdem noch andere bekannte Proceratosauriden überragte.

Systematik 
Die Erstbeschreiber Ji et al. äußerten die Möglichkeit, dass es sich bei Sinotyrannus um einen frühen Vertreter der Tyrannosauridae gehandelt habe. Aktuellere Studien ordnen ihn dagegen in die Proceratosauridae, eine Familie meist kleiner bis mittelgroßer Raubsaurier innerhalb der Überfamilie Tyrannosauroidea.

Gekürztes Kladogramm nach Loewen et al. (2013):

Einzelnachweise 

Tyrannosauroidea
Tyrannosauroiden